Als Gouvernorat () bezeichnet man eine administrativ-territoriale Verwaltungseinheit in Tunesien. Zurzeit bestehen 24 Gouvernorats, die wiederum in 264 Delegationen () und in zahlreiche Gemeinden () untergliedert sind. Die kleinste Verwaltungseinheit bilden in Tunesien 2073 Sektoren (Imadas, ).

In Tunesien wird die Bezeichnung Wilāya in französischen Texten als «le gouvernorat» wiedergegeben, was dem deutschen Gouvernorat entspricht.

Die bestehenden 24 Gouvernorats sind:

Einzelnachweise 

 
Tunesien